

Toponyme 

 Tournan, commune française du Gers ;
 Tournan-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne ;
 Tournans, commune française du Doubs ;
 Gare de Tournan, gare ferroviaire française de la ligne de Gretz-Armainvilliers ;
 Canton de Tournan-en-Brie, ancienne division administrative française de Seine-et-Marne.